appartenente al popolo dei Nabatei
 lingua nabatea